John Cowan ist der Name von

* John Cowan (Musiker) (* 1952), US-amerikanischer Musiker
 John Cowan (Politiker, 1866) (1866–1953), australischer Politiker
 John Cowan (Fußballspieler, 1870) (1870–1937), schottischer Fußballspieler
 John Cowan (Fotograf) (1929–1979), britischer Fotograf
 John Cowan (Fußballspieler, 1949) (* 1949), nordirischer Fußballspieler
 John Cowan (Offizier) (* 1957) Kanadisch-Australischer Marineoffizier
 John W. Cowan, US-amerikanischer Informatiker	
 John Cowan (Politiker, 1774) (1774–1842), englischer Politiker, Lord Mayor of London	
 John Lancelot Cowan (1893–1971), australischer Politiker
 John Macqueen Cowan (1891–1960), Schottischer Botaniker

Siehe auch:
 John Cowans